Heracleum divaricatum är en flockblommig växtart som beskrevs av M.F.Watson och Adele Sm. Heracleum divaricatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
divaricatum